Гандзаса́р (, досл. «гора сокровищ»):

Культура 
 Гандзасар — действующий монастырь Армянской Апостольской Церкви в Нагорном Карабахе.

Спорт 
 
 «Гандзасар» — футбольный стадион в городе Капан, Армения.